Истинная долгота () — в небесной механике эклиптическая долгота, которую бы имел вращающийся объект в случае нулевого наклонения орбиты. Истинная долгота вместе с наклонением и долготой восходящего узла определяет направление от центрального объекта, в котором в данный момент находится вращающийся объект.

Вычисления
Истинную долготу   можно определить следующим образом:
,
где:
 — истинная аномалия, 
 — долгота перицентра орбиты, 
 — аргумент перицентра,
 — долгота восходящего узла орбиты. 

Истинную долготу можно определить через среднюю долготу:

где
 — средняя долгота,
  — средняя аномалия.

Примечания 

Орбиты